Die Abbaye Royale de Montmartre (Königliche Abtei von Montmartre) des Ordens des Heiligen Benedikt war ein Benediktinerinnenkloster in Paris.

Geschichte 
Die Abtei wurde im Jahr 1133/34 von König Ludwig dem Dicken und Königin Adelheid (Roi Louis le Gros et la Reine Adélaïde) gegründet, die auch die erste Äbtissin war.

Es wurde auf dem Gebiet gegründet, das zuvor vom Priorat Saint-Martin-des-Champs verwaltet wurde.

Die letzte Äbtissin von Montmartre war Marie Louise de Montmorency-Laval (1723–1794).

Während der Französischen Revolution wurde es aufgelöst und anschließend abgerissen. Nur die Kirche Saint-Pierre de Montmartre und der Weinberg sind erhalten geblieben.

Siehe auch 
 Weinlesefest am Montmartre
 Rue des Martyrs (Herkunft des Namens)

Literatur 
 Édouard de Barthélemy: Recueil des chartes de l’abbaye royale de Montmartre, Paris, éd. H. Champion, 1888. Digitalisat
 Maurice Dumolin:: « Notes sur l’abbaye de Montmartre », Bulletin de la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France, 58e année, 1931, S. 145–238 (online),  S. 244–325 (online).

Weblinks 

 Sur les traces de l'abbaye perdue

Einzelnachweise 

Soreze
Gegründet 1133
Aufgelöst im 18. Jahrhundert
Montmartre
Ehemaliges Kloster in Paris